Harmony Ikande (Kano, 1990. szeptember 17. –) nigériai labdarúgó, a boszniai FK Sarajevo középpályása.

Mérkőzései a nigériai válogatottban

Források 
Harmony Ikande adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1990-ben született személyek
Nigériai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Milan labdarúgói
A Monza labdarúgói
A Poggibonsi labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
A Hoverla labdarúgói
A Hapóél Tel-Aviv labdarúgói
Az FK Sarajevo labdarúgói
Élő személyek